Лас Пахарерас има више значења:

 Лас Пахарерас (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пахарерас (Ариспе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику